Храстовац може бити:

 Храстовац (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Храстовац (Гарешница), насеље у граду Гарешница у Бјеловарско-билогорској жупанији, Република Хрватска
 Храстовац (Вука), насеље у општини Вука у Осјечко-барањској жупанији, Република Хрватска